Вида може да се отнася за някое от следните понятия.

Имена 
 Вида – име: лично (женско – в България, или мъжко) или фамилно
 Вида – героиня на легенда за Вида, Кула и Гъмза във Видинско, на която била наречена крепостта Баба Вида
 Вида Буковинова (1937) – българска историчка
 Марк Вида (1490-1566) – италиански епископ, поет

Топовими 
 Вида – защитена местност с крепост между гр. Котел и с. Жеравна
 Вида – подледно езеро в Антарктида
 Вида – река в Германия, Долна Саксония
 Вида – град в Германия, Долна Саксония
 Вида – 3 селища в САЩ

Други 
 „Вида“ – български спомагателен кораб
 „Вида“ – марка автомобилни гуми от „Видахим“
 „Вида“ – марка водни помпи от „Випом“
 „Вида“ – шведска компания за дървен материал
 „Вида ТВ“ – венецуелски телевизионен канал
 „Вида“ – футболен клуб от Ла Сейба, Хондурас
 вида – жизнеописания на трубадури от XII-XIII в.

Вижте също 
 Баба Вида – замък във Видин
 Рали „Вида“ – авторали във Видин